Bergmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bergmüller (1661–1748), deutscher Kunsthandwerker
 Anton Bergmüller (1690–nach 1740), deutscher Kunsthandwerker
 David Bergmüller (* 1989), österreichischer Lautenist
 Dominikus Bergmüller (1707–nach 1773), deutscher Kunsthandwerker
 Franz Bergmüller (* 1965), deutscher Gastwirt und Politiker (AfD), MdL
 Franz Joseph Bergmüller (1733–1796), deutscher Kunsthandwerker
 Friedrich Bergmüller (1818–1884), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Heinrich Bergmüller (* 1952), österreichischer Bobsportler

 Mira Bergmüller (* 1970), deutsche Holzbildhauerin und bildende Künstlerin

Siehe auch:
 Berckmüller